Ugo Colombini (Lucca, 1875-?) – attore italiano noto con lo pseudonimo di Walter Grant e nonno dell'attore e doppiatore Willy Colombini
 Ugo Colombini (Milano, 1968) – tennista e manager sportivo